Roebben ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Roebben (* 1962), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Roger Roebben (* 1951), belgischer Fußballspieler